El nombre de Rafael Tovar puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Rafael Tovar (1928-1999). Empresario, abogado y político venezolano.
 Rafael Tovar y de Teresa (1954-2016). Diplomático, abogado e historiador mexicano.